Арда́товский уе́зд — название нескольких уездов (исторических административных единиц в составе губерний и областей) Российской империи и первых лет РСФСР:

 Ардатовский уезд — уезд Нижегородской губернии.
 Ардатовский уезд — уезд Симбирской губернии.